Годин — фамилия:

Персоналии 
 Годин, Алексей Вячеславович (род. 1983) — украинский футболист.
 Годин, Андрей Сергеевич (1815—1873) — русский художник, первый учитель М. А. Врубеля.
 Годин, Вячеслав Степанович (1931—2004) — историк-краевед, архивист, директор Государственного архива Пензенской области в 1969—1991 годах, заслуженный работник культуры РСФСР (1982).
 Годин, Григорий Васильевич (1902—1974) — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант артиллерии.
 Годин, Диего (род. 1986) — уругвайский футболист.
 Годин, Михаэль фон — глава баварской полиции, антифашист.
 Годин, Сет (род. 1960) — американский предприниматель и экономист, автор книг о бизнесе.
 Годин, Сергей Юрьевич (род. 1987) — российский актёр.
 Годин, Яков Вульфович (Владимирович) (1887—1954) — русский и советский поэт, переводчик, публицист.

Географические объекты 
 Годин — район в Португалии

См. также 
 Амалия Годин — псевдоним немецкой романистки Амалии Линц (1824—1904).